Nike steht für:

 die Siegesgöttin in der griechischen Mythologie, siehe Nike (Siegesgöttin)
 Statuen, die die Siegesgöttin Nike darstellen:
 Nike von Samothrake
 Nike des Paionios
 Nike des Kallimachos
 in der antiken Geografie eine Stadt in Thrakien, im heutigen Bezirk Havsa in der Türkei, siehe Nike (Thrakien)
 ein Vorname, siehe Nike (Vorname)
 ein Sportartikelhersteller, siehe Nike (Unternehmen)
 Johann Gottlieb Nike (1700–1763), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent  
 ein stationäres Boden-Luft-Flugabwehrraketensystem der NATO, siehe Nike (Rakete), Nike Ajax und Nike Hercules
 ein Kleinplanet mit der Nummer 307, siehe (307) Nike
 ein bedeutender polnischer Literaturpreis, siehe Nike (Literaturpreis)
 ein russischer Filmpreis, siehe Nike (Filmpreis)
 der Architekturpreis des Bundes Deutscher Architekten, siehe Nike (Architekturpreis)
 ein ehemaliger spanischer Automobilhersteller, siehe Automóviles Nike
 eine Gemeinde im Nordwesten der chinesischen Provinz Sichuan im Garzê (Kreis), siehe Nike (Gemeinde)

NIKE steht für:

 Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe, Schweiz
 Niedersächsische Kraftwerke, ein ehemaliger Energieversorger

Siehe auch:
 Nice
 Nicke
 Nieke
 Nigge

NIKE